Лимбу () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи языка лимбу.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЛимбуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+190x
| title="U+1900: LIMBU VOWEL-CARRIER LETTER" | 
| title="U+1901: LIMBU LETTER KA" | 
| title="U+1902: LIMBU LETTER KHA" | 
| title="U+1903: LIMBU LETTER GA" | 
| title="U+1904: LIMBU LETTER GHA" | 
| title="U+1905: LIMBU LETTER NGA" | 
| title="U+1906: LIMBU LETTER CA" | 
| title="U+1907: LIMBU LETTER CHA" | 
| title="U+1908: LIMBU LETTER JA" | 
| title="U+1909: LIMBU LETTER JHA" | 
| title="U+190A: LIMBU LETTER YAN" | 
| title="U+190B: LIMBU LETTER TA" | 
| title="U+190C: LIMBU LETTER THA" | 
| title="U+190D: LIMBU LETTER DA" | 
| title="U+190E: LIMBU LETTER DHA" | 
| title="U+190F: LIMBU LETTER NA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+191x
| title="U+1910: LIMBU LETTER PA" | 
| title="U+1911: LIMBU LETTER PHA" | 
| title="U+1912: LIMBU LETTER BA" | 
| title="U+1913: LIMBU LETTER BHA" | 
| title="U+1914: LIMBU LETTER MA" | 
| title="U+1915: LIMBU LETTER YA" | 
| title="U+1916: LIMBU LETTER RA" | 
| title="U+1917: LIMBU LETTER LA" | 
| title="U+1918: LIMBU LETTER WA" | 
| title="U+1919: LIMBU LETTER SHA" | 
| title="U+191A: LIMBU LETTER SSA" | 
| title="U+191B: LIMBU LETTER SA" | 
| title="U+191C: LIMBU LETTER HA" | 
| title="U+191D: LIMBU LETTER GYAN" | 
| title="U+191E: LIMBU LETTER TRA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+192x
| title="U+1920: LIMBU VOWEL SIGN A" | 
| title="U+1921: LIMBU VOWEL SIGN I" | 
| title="U+1922: LIMBU VOWEL SIGN U" | 
| title="U+1923: LIMBU VOWEL SIGN EE" | 
| title="U+1924: LIMBU VOWEL SIGN AI" | 
| title="U+1925: LIMBU VOWEL SIGN OO" | 
| title="U+1926: LIMBU VOWEL SIGN AU" | 
| title="U+1927: LIMBU VOWEL SIGN E" | 
| title="U+1928: LIMBU VOWEL SIGN O" | 
| title="U+1929: LIMBU SUBJOINED LETTER YA" | 
| title="U+192A: LIMBU SUBJOINED LETTER RA" | 
| title="U+192B: LIMBU SUBJOINED LETTER WA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+193x
| title="U+1930: LIMBU SMALL LETTER KA" | 
| title="U+1931: LIMBU SMALL LETTER NGA" | 
| title="U+1932: LIMBU SMALL LETTER ANUSVARA" | 
| title="U+1933: LIMBU SMALL LETTER TA" | 
| title="U+1934: LIMBU SMALL LETTER NA" | 
| title="U+1935: LIMBU SMALL LETTER PA" | 
| title="U+1936: LIMBU SMALL LETTER MA" | 
| title="U+1937: LIMBU SMALL LETTER RA" | 
| title="U+1938: LIMBU SMALL LETTER LA" | 
| title="U+1939: LIMBU SIGN MUKPHRENG" | 
| title="U+193A: LIMBU SIGN KEMPHRENG" | 
| title="U+193B: LIMBU SIGN SA-I" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+194x
| title="U+1940: LIMBU SIGN LOO" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1944: LIMBU EXCLAMATION MARK" | 
| title="U+1945: LIMBU QUESTION MARK" | 
| title="U+1946: LIMBU DIGIT ZERO" | 
| title="U+1947: LIMBU DIGIT ONE" | 
| title="U+1948: LIMBU DIGIT TWO" | 
| title="U+1949: LIMBU DIGIT THREE" | 
| title="U+194A: LIMBU DIGIT FOUR" | 
| title="U+194B: LIMBU DIGIT FIVE" | 
| title="U+194C: LIMBU DIGIT SIX" | 
| title="U+194D: LIMBU DIGIT SEVEN" | 
| title="U+194E: LIMBU DIGIT EIGHT" | 
| title="U+194F: LIMBU DIGIT NINE" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания